Музей истории города Чирчика (до 2020 года — краеведческий) — культурно-просветительское учреждение, главный краеведческий музей города Чирчик, Ташкентская область, Узбекистан.

3 февраля 1958 года Верховный Совет УзССР издал распоряжение о создании музея в Чирчике.

В настоящее время в музее хранится 34 873 предмета, из них 34 302 — основной фонд.

История

Основание музея 
В 1957 году пожилой житель Чирчика Виктор Зиновьевич Черный, директор 8-й школы Иосиф Аронович Швед, начальник отдела культуры Тихомолов А. И., промышленные предприятия города и работники школы выступили с предложением создать городской историко-краеведческий музей. Руководство города и страны поддержало эту идею. 3 февраля 1958 года Верховный Совет УзССР издал распоряжение о создании музея в Чирчике. В апреле этого года был утвержден штат музея и выделен бюджет.

Чирчикский музей стал первым краеведческим музеем Ташкентской области.

Музей создавался в сложных условиях без всякой материальной базы. Первые сотрудники работали в узких и маленьких бараках, где раньше располагалась редакция городской газеты.

С большой помощью горожан они собрали, задокументировали и написали научные описания экспонатов. Жители Чирчика предоставили музею документальные и материальные материалы для создания истории строительства и развития города.

Позже музею был выделен бывший клуб «Узбекхиммаш», построенный в 1942 году, и «шестигранное» здание, в котором разместился музей.

Сотрудники музея собирали документальные и материальные экспонаты по всей республике. Параллельно они занимались созданием экспозиций. Большой вклад в обогащение музея внесли чирчикские художники Б. С. Чубаров, В. И. Голубев, А. Т. Головченко.

Значительную поддержку в создании в музее природы, археологической коллекции и экспозиций родной страны оказали Музей истории народов Узбекистана и Республиканский музей природы.

Чирчикский историко-краеведческий музей принял первых посетителей 1 мая 1959 года, и это стало важным событием в культурной жизни города. В то время в музейном фонде хранилось 816 единиц материальных предметов. За первое полугодие музей посетило 10 000 человек.

1960—2020 годы 
Чирчикский городской исторический музей имеет собственное здание и начал свою работу 1 мая 1959 года. Здание музея было адаптировано. Здание музея построено в 1942 году, это бывший клуб завода «Узбекхиммаш», имеет «шестиугольную» форму. Первый этаж музея был расширен в 1960 году из-за узости первоначального здания. В 1961 году надстроен 2-й этаж здания, где открылся первый в республике «Планетарий». Общая площадь здания музея составляет 577 квадратных метров. В 2017 году музей был отремонтирован. В 2018 году Краеведческий музей города Чирчика был преобразован в Музей истории города Чирчик.

В 2018—2019 годах были проведены отличные ремонтные работы на основании госпрограммы. В 2020 году бывший историко-краеведческий музей реорганизован в Чирчикский городской историко-краеведческий музей.

Отделы музея 
В составе тематических отделов «Чирчиккурилиш» — городской отдел истории строительства играет ключевую роль в экспозиции музея. Центральное место занимают карта «Чирчиккурилиш», на которой создана огромная строительная площадка в долине реки Чирчик, и диорама «Строительство Чирчикской ГЭС и канала».

Раздел «Древняя история Чирчикской долины» в музее показывает эволюционное развитие человеческого общества с периода палеолита до начала ХХ века (каменные и костяные орудия, бронзовая и рабовладельческая керамика, раннефеодальные метательные орудия, была показана диорама «Раннее поселение» с интересными артефактами, относящимися к средневековой этнографии и предметами быта).

Раздел «Чирчик в годы ВОВ» содержит личные вещи участников войны и документальные фильмы из жизни Чирчика в эти годы.

Самым современным тематическим разделом является раздел «Чирчик в годы независимости Республики Узбекистан». Здесь с экспонатами представлены предприятия города последних лет, этапы их развития и достижения.

Незабываемое впечатление у посетителей оставляет диорама «Город Чирчик сегодняшний». В этой диораме все существующие дома, улицы, памятники города Чирчик показаны в высоком разрешении, видны все его достопримечательности. В тематическом разделе музея представлены три пейзажные диорамы: «Лес», «Гора», «Орехово-плодовые леса». К ним относятся флора и фауна страны, в том числе животные и птицы, пресмыкающиеся, а также исчезающие виды животных, занесенные в «Красную книгу» Узбекистана.

В основных отделах, большом и малом выставочных залах Чирчикского музея регулярно проводятся различные выставки художников, мастеров прикладного искусства, а также этнографические, нумизматические, геологические и минералогические коллекции музея. В настоящее время в музее хранится 34 873 предмета, из них 34 302 — основной фонд.

Экспонаты музея

Примечания

Ссылки 
 chirchikmuseum.uz — официальный сайт Музея истории города Чирчика.

Музеи Узбекистана
Чирчик